Il Campionato polacco di scacchi (mistrzostwa Polski w szachach) si disputa dal 1926 per determinare il campione nazionale di scacchi della Polonia. Dal 1935 si disputa anche un campionato riservato alle donne.

Fino alla fine della seconda guerra mondiale i due tornei hanno avuto cadenza irregolare, dal 1948 vengono giocati, con alcune eccezioni, ogni anno. Si giocano normalmente con il sistema del girone all'italiana, con 14-16 giocatori nell'assoluto e 12-14 nel femminile.

Il torneo assoluto del 1937 e il femminile del 1962 sono stati giocati con il formato Open, cioè erano ammessi anche giocatori stranieri.

Vincitori del campionato assoluto
{| class="sortable wikitable"
! # !! Anno !! Città!! Vincitore
|-
| 1 || 1926 || Varsavia ||  Dawid Przepiórka
|-
| 2 || 1927 || Łódź ||  Akiba Rubinstein
|-
| 3 || 1935 || Varsavia ||  Savielly Tartakower
|-
| 4 || 1937 || Jastarnia ||  Savielly Tartakower
|-
|5 || 1946 || Sopot ||  Bogdan Śliwa
|-
|6 ||1948  ||Cracovia || Kazimierz Makarczyk
|-
|7 ||1949 ||Poznań ||  Kazimierz Plater
|-
|8 ||1950 || Bielsko-Biała || Viktor Balcarek
|-
|9 ||1951 ||Łódź ||  Bogdan Śliwa
|-
|10 ||1952 || Katowice ||  Bogdan Śliwa
|-
|11 ||1953 ||Cracovia  ||  Bogdan Śliwa
|-
|12 ||1954 ||Łódź || Bogdan Śliwa
|-
|13 ||1955  ||Breslavia ||  Józef Gromek
|-
|14 ||1956 ||Częstochowa || Kazimierz Plater
|- 
|15 ||1957 ||Varsavia || Kazimierz Plater
|-
|16 ||1959 ||Łódź ||  Stefan Witkowski
|-
|17 ||1960 ||Breslavia || Bogdan Śliwa
|-
|18 ||1961  ||Katowice ||  Alfred Tarnowski
|-
|19 || 1962 || Poznań ||  Witold Balcerowski
|-
|20 || 1963 || Głuchołazy || Jacek Bednarski
|-
|21 ||1964 ||Varsavia || Zbigniew Doda
|-
|22 ||1965 || Lublino ||  Vitold Balcerowski
|-
|23 ||1966 ||Rzeszów ||  Jerzy Kostro 
|-
|24||1967 ||Stettino || Zbigniew Doda
|-
|25||1968 ||Łódź ||  Romuald Grabczewski
|-
|26 ||1969 || Lublino || Jerzy Lewi
|-
|27 |||1970 ||Piotrków Trybunalski || Jerzy Kostro
|-
|28 |||1971 ||Poznań || Włodzimierz Schmidt
|-
|29 |||1972 ||Breslavia || Krzysztof Pytel
|-
|30 |||1973 ||Gdynia || Krzysztof Pytel
|-
|31 |||1974 ||Zielona Góra || Włodzimierz Schmidt
|-
|32 |||1975 ||Poznań || Włodzimierz Schmidt
|-
|33 |||1976 ||Bydgoszcz || Aleksander Sznapik
|-
|34 ||1977 ||Piotrków Trybunalski || Ryszard Skrobek
|-
|35 ||1978 ||Cracovia || Adam Kuligowski
|-
|36 ||1979 ||Tarnów || Jan Przewoźnik
|-
|37 ||1980 ||Łódź || Aleksander Sznapik
|-
|38 ||1981 ||Varsavia || Włodzimierz Schmidt
|-
|39 ||1982 ||Zielona Góra || Jan Adamski
|-
|40 ||1983|| Piotrków Trybunalski   || Zbigniew Szymczak
|-
|41 ||1984 ||Poznań ||  Aleksander Sznapik
|-
|42 ||1985 ||Gdynia || Ignacy Nowak
|-
|43 ||1986 ||Bytom || Marek Hawełko
|-
|44 ||1987 ||Breslavia || Robert Kuczyński
|-
|45 ||1988 ||Lublino || Włodzimierz Schmidt
|-
|46 ||1989 ||Słupsk || Aleksander Wojtkiewicz   
|-
|47 ||1990 ||Varsavia || Włodzimierz Schmidt
|-
|48 ||1991 ||Cetniewo || Aleksander Sznapik
|-
|49 ||1992 ||Częstochowa || Jacek Gdański
|-
|50 ||1993 ||Częstochowa || Tomasz Markowski
|-
|51 ||1994 ||Danzica || Włodzimierz Schmidt
|-
|52 ||1995 ||Varsavia || Aleksander Wojtkiewicz
|-
|53 ||1996 ||Brzeg Dolny || Klaudiusz Urban
|-
|54 ||1997 ||Sopot || Robert Kempiński
|-
|55 ||1998 ||Książ || Tomasz Markowski
|-
|56 ||1999 ||Polanica-Zdrój || Tomasz Markowski
|-
|57 ||2000 ||Płock || Michal Krasenkow
|-
|58 ||2001 ||Varsavia || Robert Kempiński
|-
|59 ||2002 ||Varsavia || Michal Krasenkow
|-
|60 ||2003 ||Varsavia || Tomasz Markowski
|-
|61 ||2004 ||Varsavia || Bartłomiej Macieja
|-
|62 ||2005 ||Poznań || Radosław Wojtaszek
|-
|63 || 2006 ||Cracovia || Mateusz Bartel
|-
|64 ||2007 ||Opole || Tomasz Markowski
|-
|65 ||2008 ||Lublino || Bartosz Soćko
|-
|66 ||2009 ||Chotowa || Bartłomiej Macieja
|-
|67 ||2010 ||Varsavia || Mateusz Bartel
|-
|68 ||2011 ||Varsavia || Mateusz Bartel
|-
|69 ||2012 ||Varsavia || Mateusz Bartel
|-
|70 ||2013 ||Chorzów || Bartosz Soćko
|-
|71 ||2014 ||Varsavia || Radosław Wojtaszek
|-
|72 ||2015 ||Poznań || Grzegorz Gajewski
|-
|73 ||2016 ||Poznań || Radosław Wojtaszek
|-
|74 ||2017 ||Varsavia || Kacper Piorun
|-
|75||2018 ||Varsavia || Jan-Krzysztof Duda
|-
|76||2019 ||Varsavia || Kamil Dragun
|-
|77||2020 ||Varsavia || Kacper Piorun
|-
|78||2021 ||Bydgoszcz || Radosław Wojtaszek
|-
|79||2022 ||Kruszwica || Radosław Wojtaszek
|}

Vincitrici del campionato femminile
{| class="sortable wikitable"
! # !! Anno !! Città !! Vincitrice
|-
|1
|1935
|Varsavia
| Regina Gerlecka
|-
|2
|1937
|Varsavia
| Regina Gerlecka
|-
|3
|1949
|Łódź
| Róża Herman
|-
|4
|1950
|Toruń
| Róża Herman
|-
|5
|1951
|Częstochowa
| Krystyna Radzikowska
|-
|6
|1952
|Krynica-Zdrój
| Krystyna Radzikowska
|-
|7
|1953
|Sopot
| Krystyna Radzikowska
|-
|8
|1954
|Danzica
| Władyslawa Górska
|-
|9
|1955
|Stettino
| Krystyna Radzikowska
|-
|10
|1956
|Lądek-Zdrój
| Krystyna Radzikowska
|-
|11
|1957
|Polana
| Krystyna Radzikowska
|-
|12
|1958
|Łódź
| Henryka Konarkowska
|-
|13
|1959
|Katowice
| Krystyna Radzikowska
|-
|*)
|1960
|Łódź
| Henryka Konarkowska
|-
|14
|1961
|Cracovia
| Apolonia Litwińska
|-
|15
|1962
|Grudziądz
| Anna Jurczyńska
|-
|*)
|1963
|Myślenice
| Henryka Konarkowska
|-
|16
|1964
|Spała
| Henryka Konarkowska
|-
|17
|1965
|Łódź
| Anna Jurczyńska
|-
|18
|1966
|Koszalin
| Krystyna Radzikowska  
|-
|19
|1967
|Kielce
| Elżbieta Kowalska
|-
|20
|1968
|Lublino
| Mirosława Litmanowicz
|-
|21
|1969
|Poznań
| Krystyna Radzikowska   
|-
|22
|1970
|Kielce
| Bożena Pytel
|-
|23
|1971
|Piotrków Trybunalski
| Hanna Ereńska
|-
|24
|1972
|Lublino
| Hanna Ereńska
|-
|25
|1973
|Grudziądz
| Anna Jurczyńska
|-
|26
|1974
|Polanica Zdrój
| Anna Jurczyńska
|-
|27
|1975
|Cracovia
| Grażyna Szmacińska
|-
|28
|1976
|Istebna
| Grażyna Szmacińska
|-
|29
|1977
|Jelenia Góra
| Hanna Ereńska
|-
|30
|1978
|Elbląg
| Anna Jurczyńska
|-
|31
|1979
|Piotrków Trybunalski  
| Hanna Ereńska
|-
|32
|1980
|Częstochowa
| Hanna Ereńska
|-
|33
|1981
|Poznań
| Grażyna Szmacińska
|-
|34
|1982
|Varsavia
| Agnieszka Brustman
|-
|35
|1983
|Tarnów
| Grażyna Szmacińska
|-
|36
|1984
|Konin
| Agnieszka Brustman
|-
|37
|1985
|Sandomierz
| Małgorzata Wiese
|-
|38
|1986
|Konin
| Grażyna Szmacińska
|-
|39
|1987
|Cracovia
| Agnieszka Brustman
|-
|40
|1988
|Bielsko-Biała
| Grażyna Szmacińska
|-
|41
|1989
|Poznań
| Joanna Barczyńska
|-
|42
|1990
|Konin
| Bożena Sikora
|-
|43
|1991
|Lubniewice
| Czesława Pilarska
|-
|44
|1992
|Świeradów-Zdrój
| Krystyna Dąbrowska
|-
|45
|1993
|Lublino
| Barbara Kaczorowska
|-
|46
|1994
|Danzica
| Magdalena Gużkowska    
|-
|47
|1995
|Varsavia
| Monika Soćko
|-
|48
|1996
|Brzeg Dolny
| Agnieszka Brustman
|-
|49
|1997
|Cisna
| Joanna Dworakowska
|-
|50
|1998
|Sopot
| Joanna Dworakowska
|-
|51
|1999
|Cracovia
| Iweta Rajlich
|-
|52
|2000
|Brzeg Dolny
| Iweta Rajlich
|-
|53
|2001
|Brzeg Dolny
| Joanna Dworakowska
|-
|54
|2002
|Ostrów Wielkopolski
| Iweta Rajlich
|-
|55
|2003
|Środa Wielkopolska
| Marta Zielińska 
|-
|56
|2004
|Varsavia
| Monika Soćko
|-
|57
|2005
|Suwałki
| Iweta Rajlich
|-
|58
|2006
|Trzebinia
| Jolanta Zawadzka
|-
|59
|2007
|Barlinek
| Iweta Rajlich 
|-
|60
|2008
|Cracovia
| Monika Soćko
|-
|61
|2009
|Bogatynia
| Iweta Rajlich
|-
|62
|2010
|Varsavia
| Monika Soćko
|-
|63
|2011
|Varsavia
| Jolanta Zawadzka
|-
|64
|2012
|Varsavia
| Iweta Rajlich
|-
|65
|2013
|Chorzów
| Monika Soćko
|-
|66
|2014
|Varsavia
| Monika Soćko
|-
|67
|2015
|Poznań
| Jolanta Zawadzka
|-
|68
|2016
|Poznań
| Monika Soćko
|-
|69
|2017
|Varsavia
| Monika Soćko
|-
|70
|2018
|Varsavia
| Jolanta Zawadzka
|-
|71
|2019
|Varsavia
| Iweta Rajlich
|-
|72
|2020
|Ostrów Wielkopolski
| Karina Cyfka
|-
|73
|2021
|Bydgoszcz
| Klaudia Kulon
|-
|74
|2022
|Kruszwica
| Michalina Rudzińska
|}

Note

Collegamenti esterni
 

Polonia